Árbol del paraíso puede hacer referencia a:
Botánica
 Árbol del paraíso, pequeño árbol de hoja caduca;
 Árbol del Paraíso, llamado también popularmente cinamomo, agriaz, piocha, canelo, lila, paraíso sombrilla.
Religión
 Árboles del Paraíso, dos árboles que aparecen en el Antiguo Testamento en la historia del Jardín del Edén;

Literatura
 Árbol del Paraíso, libro de Juan José Cuadros Pérez;
 El Árbol del Paraíso, colección editorial de Ediciones Siruela.